Through the Keyhole – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Calvert
Through the Keyhole – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Kalem Company
Through the Keyhole – cortometraggio del 1920 diretto da Roy Del Ruth